X-Tasy er en popduo fra Danmark bestående af Juliet Lehn og Henrik Jandorf. Gruppen medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix 1985 med sangen "Sommerrendezvous", der var skrevet af Ivan Pedersen og Carsten Lehn). Sangen kom på fjerdepladsen.

Eksterne henvisninger 

Musikgrupper fra Danmark
Deltagere ved Dansk Melodi Grand Prix 1985